

Patronymes 
Samoïlov également Samoylov (masculin ; ) ou Samoïlova également Samoylova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Nikolaïevitch Samoïlov (1744-1814), général et homme politique russe
 David Samoïlov (1920-1990), écrivain et traducteur soviétique
 Evgueni Samoïlov (1924-1999), acteur soviétique
 Konkordia Samoïlova (1876-1921), révolutionnaire et féministe russe et soviétique
 Rosalia Zemliatchka (1876-1947), révolutionnaire et féministe russe et soviétique, de son nom de naissance Zalkind et de son nom de mariage Samoïlova
 Tatiana Samoïlova (1934-2014), actrice soviétique et russe
 Vladimir Samoïlov (1924-1999), acteur soviétique
Ioulia Samoïlova (1803-1875), comtesse russe

Patronyme russe